Di seguito una lista di asteroidi dal numero 63001 al 64000 con data di scoperta e scopritore.

63001-63100 

|-
| 63001 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63002 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63003 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63004 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63005 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63006 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63007 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63008 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63009 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63010 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63011 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63012 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63013 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63014 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63015 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63016 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63017 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63018 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63019 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63020 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63021 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63022 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63023 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63024 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63025 - ||  || 27 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 63026 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63027 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63028 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63029 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63030 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63031 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63032 Billschmitt ||  || 28 novembre 2000 || C. W. Juels
|-
| 63033 - ||  || 28 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 63034 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63035 - ||  || 29 novembre 2000 || Kitt Peak
|-
| 63036 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63037 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63038 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63039 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63040 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63041 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63042 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63043 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63044 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63045 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63046 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63047 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63048 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63049 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63050 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63051 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63052 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63053 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63054 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63055 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63056 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63057 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63058 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63059 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63060 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63061 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63062 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63063 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63064 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63065 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63066 - ||  || 29 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63067 - ||  || 29 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63068 Moraes ||  || 23 novembre 2000 || H. Maeno
|-
| 63069 - ||  || 27 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63070 - ||  || 27 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63071 - ||  || 29 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63072 - ||  || 29 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63073 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63074 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63075 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63076 - ||  || 18 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63077 - ||  || 19 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 63078 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63079 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63080 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63081 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63082 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63083 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63084 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63085 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63086 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63087 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63088 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63089 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63090 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63091 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63092 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63093 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63094 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63095 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63096 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63097 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63098 - ||  || 23 novembre 2000 || NEAT
|-
| 63099 - ||  || 23 novembre 2000 || NEAT
|-
| 63100 - ||  || 23 novembre 2000 || NEAT
|}

63101-63200 

|-
| 63101 - ||  || 25 novembre 2000 || NEAT
|-
| 63102 - ||  || 29 novembre 2000 || NEAT
|-
| 63103 - ||  || 22 novembre 2000 || NEAT
|-
| 63104 - ||  || 29 novembre 2000 || NEAT
|-
| 63105 - ||  || 29 novembre 2000 || NEAT
|-
| 63106 - ||  || 25 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63107 - ||  || 29 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63108 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63109 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63110 - ||  || 30 novembre 2000 || NEAT
|-
| 63111 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63112 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63113 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63114 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63115 - ||  || 23 novembre 2000 || NEAT
|-
| 63116 - ||  || 23 novembre 2000 || NEAT
|-
| 63117 - ||  || 26 novembre 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63118 - ||  || 25 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63119 - ||  || 25 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63120 - ||  || 25 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63121 - ||  || 25 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63122 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63123 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63124 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63125 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63126 - ||  || 25 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63127 - ||  || 25 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63128 - ||  || 25 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63129 Courtemanche ||  || 30 novembre 2000 || S. Sposetti
|-
| 63130 - ||  || 30 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63131 - ||  || 27 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63132 - ||  || 17 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 63133 - ||  || 18 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 63134 - ||  || 18 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63135 - ||  || 19 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63136 - ||  || 19 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63137 - ||  || 19 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63138 - ||  || 19 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63139 - ||  || 19 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63140 - ||  || 19 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63141 - ||  || 19 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 63142 - || 2000 XZ || 2 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 63143 - ||  || 3 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 63144 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63145 Choemuseon ||  || 4 dicembre 2000 || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee
|-
| 63146 - ||  || 1 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 63147 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63148 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63149 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63150 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63151 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63152 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63153 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63154 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63155 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63156 Yicheon ||  || 5 dicembre 2000 || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee
|-
| 63157 - ||  || 19 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 63158 - ||  || 20 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 63159 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63160 - ||  || 16 dicembre 2000 || T. Pauwels
|-
| 63161 - ||  || 22 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63162 Davidčapek ||  || 22 dicembre 2000 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 63163 Jerusalem ||  || 23 dicembre 2000 || Kleť
|-
| 63164 - ||  || 23 dicembre 2000 || Uenohara
|-
| 63165 - ||  || 20 dicembre 2000 || T. Pauwels
|-
| 63166 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63167 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63168 - ||  || 25 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 63169 - ||  || 31 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 63170 - ||  || 29 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 63171 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63172 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63173 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63174 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63175 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63176 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63177 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63178 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63179 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63180 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63181 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63182 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63183 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63184 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63185 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63186 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63187 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63188 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63189 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63190 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63191 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63192 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63193 - ||  || 27 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 63194 - ||  || 19 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 63195 - ||  || 19 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63196 - ||  || 23 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63197 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63198 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63199 - ||  || 28 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 63200 - ||  || 29 dicembre 2000 || LONEOS
|}

63201-63300 

|-
| 63201 - ||  || 29 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 63202 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63203 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63204 - ||  || 17 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 63205 - ||  || 27 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 63206 - ||  || 23 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 63207 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63208 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63209 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63210 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63211 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63212 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63213 - ||  || 4 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 63214 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63215 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63216 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63217 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63218 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63219 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63220 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63221 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63222 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63223 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63224 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63225 - ||  || 18 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 63226 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63227 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63228 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63229 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63230 - ||  || 21 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 63231 - ||  || 21 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 63232 - ||  || 21 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 63233 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63234 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63235 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63236 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63237 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63238 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63239 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63240 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63241 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63242 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63243 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63244 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63245 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63246 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63247 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63248 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63249 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63250 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63251 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63252 - ||  || 19 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 63253 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63254 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63255 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63256 - ||  || 25 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 63257 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 63258 - ||  || 19 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 63259 - ||  || 30 gennaio 2001 || W. Bickel
|-
| 63260 - || 2001 CN || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63261 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63262 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63263 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63264 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63265 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63266 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63267 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63268 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 63269 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 63270 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 63271 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63272 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 63273 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63274 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63275 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63276 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63277 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63278 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63279 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63280 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63281 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63282 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63283 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63284 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63285 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63286 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63287 - ||  || 20 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 63288 - ||  || 20 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 63289 - ||  || 26 febbraio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 63290 - ||  || 21 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 63291 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63292 - ||  || 22 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63293 - ||  || 22 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63294 - ||  || 21 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 63295 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 63296 - || 2001 EK || 2 marzo 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63297 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 63298 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 63299 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 63300 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|}

63301-63400 

|-
| 63301 - ||  || 3 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63302 - ||  || 15 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63303 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 63304 - ||  || 15 marzo 2001 || NEAT
|-
| 63305 Bobkepple || 2001 FE || 17 marzo 2001 || D. Healy
|-
| 63306 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63307 Barbarawilson ||  || 21 marzo 2001 || Needville
|-
| 63308 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 63309 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 63310 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 63311 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63312 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63313 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63314 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63315 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63316 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63317 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63318 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63319 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63320 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63321 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63322 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63323 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63324 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63325 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63326 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63327 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63328 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63329 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63330 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63331 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63332 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63333 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63334 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63335 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63336 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63337 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63338 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63339 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63340 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63341 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63342 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63343 - ||  || 26 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 63344 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 63345 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63346 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63347 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63348 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63349 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63350 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63351 - ||  || 19 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 63352 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63353 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63354 - ||  || 22 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 63355 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 63356 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 63357 - ||  || 27 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 63358 - ||  || 27 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 63359 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 63360 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63361 - ||  || 24 marzo 2001 || M. W. Buie
|-
| 63362 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 63363 - ||  || 25 marzo 2001 || M. W. Buie
|-
| 63364 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 63365 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 63366 - ||  || 17 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63367 - ||  || 18 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 63368 - ||  || 17 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63369 - ||  || 17 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63370 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 63371 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 63372 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 63373 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 63374 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 63375 - ||  || 29 aprile 2001 || Črni Vrh
|-
| 63376 - ||  || 29 aprile 2001 || Črni Vrh
|-
| 63377 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 63378 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 63379 - ||  || 17 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 63380 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 63381 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 63382 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 63383 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 63384 - ||  || 25 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 63385 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 63386 - ||  || 25 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 63387 Brazos Bend ||  || 29 aprile 2001 || Needville
|-
| 63388 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 63389 Noshiro ||  || 12 maggio 2001 || BATTeRS
|-
| 63390 - ||  || 14 maggio 2001 || NEAT
|-
| 63391 - ||  || 14 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 63392 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 63393 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 63394 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 63395 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 63396 - || 2001 KX || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 63397 - ||  || 17 maggio 2001 || NEAT
|-
| 63398 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 63399 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 63400 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|}

63401-63500 

|-
| 63401 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 63402 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 63403 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 63404 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 63405 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 63406 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 63407 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 63408 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 63409 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 63410 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 63411 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 63412 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 63413 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 63414 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 63415 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 63416 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 63417 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 63418 - ||  || 18 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 63419 - ||  || 21 maggio 2001 || R. A. Tucker
|-
| 63420 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 63421 - ||  || 26 maggio 2001 || NEAT
|-
| 63422 - ||  || 23 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 63423 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 63424 - ||  || 25 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 63425 - ||  || 13 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 63426 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 63427 - || 2001 MB || 16 giugno 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63428 - ||  || 18 giugno 2001 || J. Broughton
|-
| 63429 - ||  || 21 giugno 2001 || Calar Alto
|-
| 63430 - ||  || 22 giugno 2001 || NEAT
|-
| 63431 - ||  || 28 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 63432 - ||  || 28 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 63433 - ||  || 28 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 63434 - ||  || 26 giugno 2001 || NEAT
|-
| 63435 - ||  || 28 giugno 2001 || NEAT
|-
| 63436 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 63437 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 63438 - ||  || 27 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 63439 - ||  || 27 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 63440 Rożek ||  || 30 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 63441 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63442 - ||  || 14 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 63443 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63444 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63445 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63446 - ||  || 15 luglio 2001 || L. Šarounová
|-
| 63447 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63448 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63449 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63450 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63451 - || 2001 OB || 16 luglio 2001 || J. Broughton
|-
| 63452 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63453 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63454 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63455 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63456 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63457 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63458 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63459 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63460 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63461 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63462 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63463 - ||  || 20 luglio 2001 || M. Tombelli, L. Tesi
|-
| 63464 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63465 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63466 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63467 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63468 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63469 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63470 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63471 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63472 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63473 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63474 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63475 - ||  || 23 luglio 2001 || J. Broughton
|-
| 63476 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63477 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63478 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63479 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63480 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63481 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63482 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63483 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63484 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63485 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63486 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63487 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63488 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63489 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63490 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63491 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63492 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63493 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63494 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63495 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63496 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63497 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63498 - ||  || 28 luglio 2001 || J. Broughton
|-
| 63499 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63500 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|}

63501-63600 

|-
| 63501 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63502 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63503 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63504 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63505 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63506 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 63507 - ||  || 30 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 63508 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63509 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63510 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63511 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63512 - ||  || 29 luglio 2001 || W. Bickel
|-
| 63513 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63514 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63515 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63516 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 63517 - ||  || 30 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 63518 - ||  || 29 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 63519 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 63520 - || 2001 PF || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63521 - || 2001 PL || 5 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63522 - || 2001 PP || 6 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63523 - ||  || 9 agosto 2001 || J. Broughton
|-
| 63524 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63525 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63526 - ||  || 7 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63527 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63528 Kocherhans ||  || 13 agosto 2001 || Badlands
|-
| 63529 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63530 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63531 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63532 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63533 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63534 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63535 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63536 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63537 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63538 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63539 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63540 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63541 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63542 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63543 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63544 - ||  || 13 agosto 2001 || W. Bickel
|-
| 63545 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63546 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63547 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63548 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63549 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63550 - ||  || 1 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63551 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63552 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63553 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63554 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63555 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63556 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63557 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63558 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63559 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63560 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63561 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63562 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63563 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63564 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63565 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63566 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63567 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63568 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63569 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63570 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63571 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63572 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63573 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63574 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63575 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63576 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63577 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63578 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63579 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63580 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63581 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63582 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63583 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63584 - ||  || 19 agosto 2001 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 63585 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63586 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63587 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63588 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63589 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63590 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63591 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63592 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63593 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63594 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63595 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63596 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63597 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63598 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63599 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63600 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|}

63601-63700 

|-
| 63601 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63602 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63603 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63604 - ||  || 16 agosto 2001 || Spacewatch
|-
|63605 Budperry ||  || 20 agosto 2001 || C. Wolfe
|-
| 63606 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63607 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63608 - ||  || 21 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63609 Francoisecolas ||  || 20 agosto 2001 || Pic du Midi
|-
| 63610 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63611 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63612 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63613 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63614 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63615 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63616 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63617 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63618 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63619 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63620 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63621 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63622 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63623 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63624 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63625 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63626 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63627 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63628 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63629 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63630 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63631 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63632 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63633 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63634 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63635 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 63636 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63637 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63638 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63639 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63640 - ||  || 23 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63641 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63642 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63643 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63644 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63645 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63646 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63647 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63648 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63649 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63650 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63651 - ||  || 18 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63652 - ||  || 23 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63653 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63654 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63655 - ||  || 26 agosto 2001 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 63656 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63657 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63658 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63659 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63660 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63661 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63662 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63663 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63664 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63665 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63666 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63667 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63668 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63669 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63670 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63671 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63672 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63673 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63674 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63675 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63676 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63677 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63678 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63679 - ||  || 24 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 63680 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63681 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63682 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63683 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63684 - ||  || 25 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63685 - ||  || 26 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63686 - ||  || 26 agosto 2001 || P. Kušnirák
|-
| 63687 - ||  || 30 agosto 2001 || L. Šarounová
|-
| 63688 - ||  || 28 agosto 2001 || Kleť
|-
| 63689 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63690 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63691 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63692 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63693 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63694 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63695 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63696 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63697 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63698 - ||  || 28 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63699 - ||  || 27 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63700 - ||  || 27 agosto 2001 || NEAT
|}

63701-63800 

|-
| 63701 - ||  || 30 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63702 - ||  || 29 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63703 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63704 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63705 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63706 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63707 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63708 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63709 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63710 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63711 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63712 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63713 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63714 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63715 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63716 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63717 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63718 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63719 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63720 - ||  || 24 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63721 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63722 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63723 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63724 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63725 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63726 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63727 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63728 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63729 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63730 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63731 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63732 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63733 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63734 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63735 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63736 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63737 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63738 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63739 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63740 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63741 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63742 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63743 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63744 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63745 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63746 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63747 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63748 - ||  || 25 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63749 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63750 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63751 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63752 - ||  || 26 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63753 - ||  || 26 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63754 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63755 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63756 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63757 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63758 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63759 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63760 - ||  || 19 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63761 - ||  || 19 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63762 - ||  || 19 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63763 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63764 - ||  || 18 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63765 - ||  || 18 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63766 - ||  || 30 agosto 2001 || NEAT
|-
| 63767 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63768 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63769 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63770 - ||  || 25 agosto 2001 || W. Bickel
|-
| 63771 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63772 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63773 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63774 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63775 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 63776 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 63777 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63778 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63779 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63780 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63781 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63782 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63783 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63784 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63785 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63786 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63787 - ||  || 11 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63788 - ||  || 11 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63789 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63790 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63791 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63792 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63793 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63794 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63795 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63796 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63797 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63798 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63799 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63800 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|}

63801-63900 

|-
| 63801 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63802 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63803 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63804 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63805 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63806 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63807 - ||  || 9 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63808 - ||  || 12 settembre 2001 || NEAT
|-
| 63809 - ||  || 13 settembre 2001 || NEAT
|-
| 63810 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 63811 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 63812 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 63813 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 63814 - ||  || 15 settembre 2001 || J. Nomen
|-
| 63815 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63816 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63817 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63818 - ||  || 11 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63819 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63820 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63821 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63822 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63823 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63824 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63825 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63826 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63827 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63828 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63829 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63830 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63831 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63832 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63833 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63834 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63835 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63836 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63837 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63838 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63839 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63840 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63841 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63842 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63843 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63844 - ||  || 12 settembre 2001 || NEAT
|-
| 63845 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 63846 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 63847 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 63848 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 63849 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 63850 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 63851 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 63852 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 63853 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 63854 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 63855 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 63856 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 63857 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 63858 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 63859 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 63860 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 63861 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 63862 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63863 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63864 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63865 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63866 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63867 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63868 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63869 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63870 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63871 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63872 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63873 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63874 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63875 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63876 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63877 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63878 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63879 - ||  || 13 settembre 2001 || NEAT
|-
| 63880 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 63881 - ||  || 7 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 63882 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63883 - || 2001 SO || 16 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 63884 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63885 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63886 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63887 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63888 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63889 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 63890 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63891 - ||  || 18 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 63892 - ||  || 18 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 63893 - ||  || 18 settembre 2001 || Fountain Hills
|-
| 63894 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63895 - ||  || 18 settembre 2001 || P. Kušnirák
|-
| 63896 - ||  || 19 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 63897 Ofunato ||  || 18 settembre 2001 || BATTeRS
|-
| 63898 - ||  || 19 settembre 2001 || Needville
|-
| 63899 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63900 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|}

63901-64000 

|-
| 63901 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63902 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63903 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63904 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63905 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63906 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63907 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63908 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63909 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63910 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63911 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63912 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63913 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63914 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63915 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63916 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63917 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63918 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63919 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63920 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63921 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63922 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63923 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63924 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63925 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63926 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63927 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63928 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63929 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63930 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63931 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63932 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63933 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63934 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63935 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63936 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63937 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63938 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63939 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63940 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63941 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63942 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63943 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63944 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63945 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63946 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63947 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63948 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63949 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63950 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63951 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63952 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63953 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63954 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63955 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63956 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63957 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63958 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63959 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63960 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63961 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63962 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63963 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63964 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63965 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63966 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63967 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63968 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63969 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63970 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63971 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63972 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63973 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 63974 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63975 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63976 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63977 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63978 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63979 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63980 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63981 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63982 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63983 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63984 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63985 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63986 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63987 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63988 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63989 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63990 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63991 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63992 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63993 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63994 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63995 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63996 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63997 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63998 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 63999 - ||  || 18 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64000 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|}

Collegamenti esterni 
 

0063001